Тимофє́єва — російське прізвище.

 Тимофєєва Галя (1896-1918) — партійний псевдонім Тимофєєвої Ганни Гаврилівни.
 Тимофєєва Ганна Вікторівна (1987) — російська ватерполістка. Заслужений майстер спорту.
 Тимофєєва Ганна Гаврилівна (1896—1919) — політична діячка, член РСДРП(б).
 Тимофєєва Ніна Володимирівна (1935—2014) — балерина Маріїнськогокого та Великого театрів. Народна артистка СРСР.
 Тимофєєва Юлія Петрівна (1982) — білоруська поетеса і перекладачка.
 Тимофєєва-Бойко Світлана Дмитрівна (1938) — українська піаністка, концермейстер.

Див. також 
 Тимофєєв

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ